

См. также 
 Департамент Вандея

Ссылки